El río Rahue puede referirse a:
 Río Rahue (Biobío), un afluente del río Biobío;
 Río Rahue (Bueno), un afluente del río Bueno;
 Estero Rahue (Chanco), un corto río del litoral de la Región del Maule que desemboca cerca de la ciudad de Chanco.